Smart Park kan syfta på:

 Smart Park, Eckerö – en upplevelsepark i Eckerö kommun på Åland
 Smart Park, City of Cockburn – en park i City of Cockburn i Australien